Референдумы в Швейцарии проходили 1 февраля, 7 июня, 27 сентября и 15 ноября 1970 года. Февральский референдум по федеральной резолюции о национальном сахарном рынке был одобрен 54% голосов. В июне проходил референдум по гражданской инициативе «о борьбе против иностранного проникновения» и был отклонён 54% голосов избирателей. В сентябре прошли референдумы по конституционной поправке о стимулировании гимнастики и спорта, который был одобрен, и по гражданской инициативе «о праве на жилище и расширении защиты семьи», который был отвергнут. Ноябрьский референдум по поправке к федеральному финансовому порядку был одобрен 55% голосов.

Результаты

Февраль: Сахарный рынок

Июнь: Инициатива против иностранной инфильтрации

Сентябрь: Конституционная поправка по стимулированию спорта

Сентябрь: Инициатива о праве на жилище

Ноябрь: Финансовый порядок

Примечания 

Референдумы 1970 года
1970 год в Швейцарии
1970